— порнографическое аниме, выпущенное в формате OVA в двух частях. Первая часть вышла в 1986, вторая — в 1990. Режиссёр — Ёрихиса Утида. Это первое аниме, изданное в США компанией ADV Films (позднее также вышло на DVD). Оно известно как классический пример тентаклей в аниме. В центре сюжета The Legend of Lyon Flare находятся три персонажа: принцесса Флэр и её защитники Зик и воительница Нерис, которые сражаются с кровожадной инопланетной армией.

В ролях 
 Кэню Хориути / Сё Хаями — Дзэкэ
 Ю Иноуэ — Нерис
 Юми Такада — Флэр
 Каппэй Ямагути — Эон
 Такаси Мацуо — Глод

Примечания

Ссылки 
 

Эрогуро
Вторжение пришельцев